Paroa  est une localité de la région de la West Coast située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle est localisée juste au sud de la ville de Greymouth.La ville de Shantytown, est située vers le sud-est de Paroa.

Accès 
Le trajet de la route  et de l’embranchement de chemin de fer de la , passent tous les deux à travers la ville de Paroa .
Cette ligne de train, qui était initialement un , ouvrit entre Paroa et Greymouth en 1867, fut prolongée jusqu’à la ville de Kumara en 1877.
Elle fut convertie en chemin de fer en 1893, et à cette époque allait de Paroa jusqu’à la ville d’Hokitika plutôt que Kumara.

Activité économique 
C'est une zone typique des années 1880  constituant une des villes minières de la West Coast.

Installations 
Un parc de loisirs fut construit en 1971 et fonctionne comme une attraction touristique commerciale .

Education 
L’école de Paroa School de Greymouth est une école primaire allant de l'année 1 à 8 avec un décile de 6 ( taux de décile et un effectif de .  
L’école acceptait initialement seulement les enfants allant de l’année 1 à 6, puis changea pour inclure les élèves de l’année 7 et 8 en 2000.

Climat

Voir aussi 

Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références

Liens externes 
Shantytown

Ville en Nouvelle-Zélande
District de Grey
West Coast